Fudai steht für:

 Fudai (Iwate), ein Dorf in der Präfektur Iwate
 Fudai-Daimyō, eine Klasse von Feudalherren
 Präfekturuniversität Ōsaka